За́йонц (, , в буквальном переводе с обоих языков означает заяц) — польская и чешская фамилия. Известные носители:

 Зайонц, Александр Леонидович (род. 1967) — российский предприниматель.
 Зайонц, Альберт Борисович (1936—2014) — российский гобоист.
 Зайонц, Борис Бенционович (1911—?) — советский футбольный судья и тренер.
 Зайонц, Богдан (род. 1972) — польский футболист, тренер.
 Зайонц, Владимир Наумович (род. 1935) — российский геолог.
 Зайонц, Марина Григорьевна (1944—2010) — театральный критик.
 Зайонц, Марк Исаакович (1920—?) — деятель советского кино, организатор кинопроизводства, инженер.
 Зайонц, Станислав (1949—2010) — польский политический деятель.
 Зайонц, Мирослав (род. 1960) — чешско-американский спортсмен-саночник.
 Зайонц, Роберт Болеслав (1923—2008) — американский социальный психолог.
 Зайонц, Юзеф — руководитель краковского подполья в годы Второй мировой войны, комендант 10 округа Армии Людовой, литератор-мемуарист.